Weingraben ist ein Ortsname:
 Weingraben, Gemeinde im Bezirk Oberpullendorf, Burgenland, Österreich

 Weingraben (Ascha), Ortsteil der Gemeinde Ascha, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weingraben (Bogen), Ortsteil der Gemeinde Bogen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weingraben (Gemeinde Engerwitzdorf), Ortschaft der Gemeinde Engerwitzdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung, Oberösterreich

Weingraben ist ein Gewässername:
 Weingraben (Höllbach), Quellfluss des Kinsach-Zuflusses Höllbach auf der Gemeindegrenze zwischen Haselbach und Mitterfels im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Weingraben (Ödbach), rechter Zufluss des Ödbachs bei Meindling in der Gemeinde Oberschneiding im Landkreis Straubing-Bogen, Bayern, der über den Irlbach zur Donau entwässert

Siehe auch:
Weinbach